Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die US Open 2016 des Damentennis. Insgesamt nahmen 128 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 23. bis 26. August 2016 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 

2016
Dameneinzel (Qualifikation)